Васи́лий Ива́нович Кулико́в (1921—1943) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился в 1921 году в Иваново-Вознесенске. После окончания семи классов школы работал учеником слесаря в железнодорожном депо. 

В ноябре 1940 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года старший сержант Василий Куликов командовал орудием 2-й батареи 969-го артиллерийского полка 60-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 65-й армии Белорусского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

17 октября 1943 года расчёт под командованием Василия Куликова переправился через Днепр в районе деревни Бывальки Лоевского района Гомельской области Белорусской ССР. Когда из-за близкого разрыва вражеского снаряда орудие оказалось в воде, он вместе с товарищами спас его и вытащил на берег. На западном берегу принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма. Только за день 20 октября лично уничтожил 1 САУ «Фердинанд», 2 105-миллиметровых артиллерийских орудия, 2 пулемёта, 1 повозку, 2 конных упряжки, около 20 солдат и офицеров. В этом бою был ранен, но продолжал сражаться. 30 октября 1943 года погиб в бою. 

Похоронен в деревне Михалёвка Лоевского района Гомельской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу артиллерии Красной Армии» от 9 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Примечания

Литература 
 
 
 Подвиг. — 3-е издание, испр. и доп. — , 1980.

Участники битвы за Днепр
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Лоевском районе